Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Wendy Turnbull e Betty Stöve che hanno battuto in finale Sue Barker e Ann Kiyomura-Hayashi 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull /  Betty Stöve (campionesse)
 Rosie Casals /  Anne Smith (semifinali)

 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (finale)
 Mima Jaušovec /  Renée Richards (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1979